Conrad kan syfta på följande:
 Conrad, ett mansnamn, se Konrad

Geografi

USA 

 Conrad, Iowa, ort, Grundy County, 
 Conrad, Montana, countyhuvudort, Pondera County,